8-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди женщин прошёл с 10 по 12 июня 2004 года в Шане (Лихтенштейн) с участием 5 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории выиграла сборная Кипра.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 3 по 5 января 2004 года в Ирландии и Люксембурге. Участники — Гренландия, Ирландия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
3—5 января 2004. Дублин (Ирландия).

 3 января: Ирландия — Гренландия 3:0 (25:8, 25:12, 25:18); Шотландия — Исландия 3:1 (25:23, 18:25, 25:20, 25:18).
 4 января: Ирландия — Исландия 3:0 (25:16, 25:23, 25:21); Шотландия — Гренландия 3:0 (25:17, 25:9, 25:19).
 5 января: Гренландия — Исландия 3:2 (26:24, 25:21, 13:25, 21:25, 15:11); Шотландия — Ирландия 3:2 (25:17, 25:17, 14:25, 13:25, 15:11).

Группа В 
3—5 января 2004. Люксембург (Люксембург).

 3 января: Кипр — Фарерские острова 3:0 (25:14, 25:19, 25:22); Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (25:9, 25:12, 25:19).
 4 января: Лихтенштейн — Фарерские острова 3:2 (27:25, 25:21, 22:25, 19:25, 15:11); Люксембург — Кипр 3:2 (18:25, 20:25, 25:16, 25:19, 15:9).
 5 января: Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:15, 25:17, 25:15); Люксембург — Фарерские острова 3:2 (26:24, 23:25, 25:27, 26:24, 15:11).

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили две команды из группы «А» ( Шотландия,  Ирландия) и три из группы «В» ( Люксембург,  Кипр,  Лихтенштейн).

Финальный этап 
10—12 июня 2004. Шан (Лихтенштейн).

 10 июня: Шотландия — Ирландия 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:20); Кипр — Люксембург 3:0 (25:11, 25:20, 25:20); Лихтенштейн — Ирландия 3:0 (25:19, 25:21, 25:19).
 11 июня: Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:17, 25:21, 25:11); Люксембург — Шотландия 3:0 (25:14, 25:23, 26:24); Кипр — Ирландия 3:0 (25:11, 25:18, 25:19); Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (25:20, 25:20, 25:15).
 12 июня: Кипр — Шотландия 3:0 (25:13, 27:25, 25:22); Люксембург — Ирландия 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:22); Лихтенштейн — Шотландия 3:2 (17:25, 22:25, 25:21, 25:21, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр: Панайота Аристиду, Андреа Хараламбус, Афродити Фаута, Параскевула Иоанниду, Стелла Иоанну, Тайкина Константи, Элени Майкл, Анастасия Папагиорги, Оксана Павлу, Даниэла Пелайя, Татьяна Тимохова-Сиску, Доринела Яллури.  

  Люксембург: Женни Болкартс, Вероник да Силва, Линн Элуарди, Мартине Эмерингер, Патриция Хёйнен, Таня Карье, Деница Кривова, Патриция Носен, Мишель Шильт, Жойс Серрес, Карол Симон, Жюли Цорн.  

  Лихтенштейн: Эстер Бидерман, Жанетт Бланк, Мелани Бюхель, Юлия Фер, Клаудиа Хаслер, Катрин Хассель, Беттина Мёр, Барбара Марксер, Моника Марксер, Лаура Рёгг, Петра Чирки.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ
 Пресс-релиз ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2004 год в волейболе